in – symbol jednostki długości cal (ang. inch)
 In – symbol chemiczny pierwiastka ind
 IN – oznaczenie odnoszące się do Indii , zgodnie z następującymi standardami:
 2-literowy kod państwa, zgodny ze standardem ISO 3166-1 alpha-2
 2-literowy kod państwa, zgodny ze standardem GOST 7.67
 kod państwa, zgodny z oznaczeniami używanymi przez Światową Organizację Meteorologiczną (ang. WMO - World Meteorological Organization)
 kod państwa, zgodny z FIPS (ang. Federal Information Processing Standard)
 IN – akronim sieci inteligentnych (ang. Intelligent Networks)
 IN – akronim ukraińskiego hasła Idea Nacji
 -in – formant przymiotnikowy
 in. – skrót: inaczej